Абаку́мов — російське прізвище, що походить від імені Авакум.

Відомі носії 

 Абакумов Анатолій Григорович (1922–1967) — Герой Соціалістичної Праці, учасник Великої Вітчизняної війни.
 Абакумов Андрій Іванович (1772–1841) — сенатор, генерал-провиантмейстер і генерал-інтендант.
 Абакумов Валентин Георгійович (1938) — вчений у галузі радіоелектроніки. Доктор технічних наук, професор
 Абакумов Віктор Семенович (1908–1954) — міністр державної безпеки СРСР в 1946–1951 роках, генерал-полковник.
 Абакумов Гліб Арсентійович (1937) — російський хімік.
 Абакумов Дмитро Львович (1901–1962) — радянський воєначальник, генерал-майор.
 Абакумов Єгор Трохимович (1895–1953) — російський діяч вугільної промисловості.
 Абакумов Ігор (1981) — бельгійський велосипедист.
 Абакумов Михайло Георгійович (1948–2010) — народний художник Росії.
 Абакумов Олександр Вікторович (1929) — Герой Соціалістичної Праці, моряк.
 Абакумов Олександр Іванович (1948) — член-кореспондент РАПН (1997), завідувач кафедрою математики Далекосхідного державного технічного рибогосподарського університету.
 Абакумов Олексій Олексійович (1946) — російський учений.
 Абакумов Сергій Іванович (1890–1949) — лінгвіст, доктор філологічних наук, член-кореспондент АПН РРФСР (1947).
 Абакумов Степан Михайлович — командир 9-го полку Сибірського лінійного козачого війська, один з підкорювачів  Семиріччя.

Російські прізвища тюркського походження